Les  sont une famille éteinte d'amphibiens préhistoriques de l'ordre des temnospondyles qui ont vécu au Permien et au Trias supérieur.

Liste de genres 

Deltasaurus

Cladogramme

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Amphibien du Trias
Taxon fossile décrit en 1920
Paléontologie en Australie
Stereospondyli